Birom peut désigner :
 les Birom (ou Berom), une population du Nigeria
 le birom, une langue du plateau nigerian de la famille des langues bénoué-congolaises